Никола́й Зо́лотов:
 Золотов, Николай Александрович (род. 1994) — белорусский футболист.
 Золотов, Николай Евгеньевич (1955—2019) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник.
 Золотов, Николай Яковлевич (более известен под фамилией Ют; 1898—1967) — чувашский публицист, критик и переводчик, фольклорист, редактор.